Az 1984–1985-ös osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvennegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az Austria Wien az 1984-85-ös szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1985–86-os bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1985–86-os kupagyőztesek Európa-kupájában.
 Az Linzer ASK és a Wacker Innsbruck részt vett az 1985–86-os UEFA-kupában.
 A Wiener SC, az SV Spittal/Drau, a Favoritner AC, az Austria Salzburg és a First Vienna FC kiesett a másodosztályba (Erste Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok